Le patronyme néerlandais  ou  renvoie vers une provenance : une digue (du nl. dijk).

Variantes:
 Dijk, , Van den Dijk, Van Dijke
 , Van den Dyk, 
 Van Dyc
 Dijck, Dijks, Dijcks
 , Van Dijcke, Van den Dijck, Van den Dijcke
 Van Dyck, Van Dycke, Van den Dyck, Van den Dycke
 , Dycke, den Dyck, den Dycke
 Deyck, Van Deyck, Van den Deyck, Van Deijck
 Van Dicke
 Wanduicq
 Tendyck
 von Dyck en est une transcription allemande.

Patronyme

 Antoine van Dyck (1599-1641), un peintre flamand ;
 Édouard Van Dyck ou Edward Van Dijck (1918-1977), un coureur cycliste belge ;
 Floris Claesz van Dijck (1575-1651), un peintre néerlandais ;
 Henri Van Dyck (1849-1934), un peintre belge ;
 Jeff van Dyck (1969-), un compositeur et sound designer canadien ;
 Max Van Dyck (1902-1992), un peintre belge, directeur de l'académie d'Anderlecht, grand Prix de Rome belge de peinture en 1920 ; 
 Philippe van Dyck, dit le Petit Van Dyck (1680-1752), un peintre néerlandais ;
 Victor Van Dyck (1862-1949), un peintre belge, troisième Prix de Rome belge de peinture en 1889 ;
 Walther von Dyck (1856-1934), un mathématicien allemand.

Toponyme 

 La Maison Van Dyck, une maison de style Art nouveau à Bruxelles ;
 Van Dyckstraat, Calle Van-Dyck ou , rues de Belgique, Espagne et France.

Culture et société 
 la  tire son nom du peintre flamand Antoine van Dyck. Cette barbe se compose d'une moustache et d'une barbiche assez large (~ ) allant de la lèvre inférieure au menton ; les deux n'étant pas reliées.

Notes et références 

Homonymie de patronyme